Вулиця Омеляновича-Павленка у місті Вознесенськ Миколаївської області.
 Вулиця Михайла Омеляновича-Павленка у місті Вінниця.
 Вулиця Омеляновича-Павленка у місті Дніпро.
 Вулиця Михайла Омеляновича-Павленка у місті Київ.
 Вулиця Омеляновича-Павленка у місті Миколаїв.
 Вулиця Омеляновича-Павленка у місті Первомайськ Миколаївської області.